Джон Саймон Беркоу (, род. 19 января 1963 года) — британский политик, бывший спикер палаты общин Соединённого Королевства, член парламента от Бакингема (англ. Buckingham) с 1997 по 2019. До избрания спикером в 2009 году был членом Консервативной партии. Занимал посты в теневых кабинетах Иана Дункана Смита и Майкла Говарда. В январе 2020 года назначен профессором политики в Королевском Холлоуэйском университете Лондона (англ. Royal Holloway, University of London).

Биография

Ранние годы 
Родился в Мидлсексе в еврейской семье и в 1985 году окончил Эссекский университет. В юности был активным деятелем консервативной партии и являлся членом нескольких правых групп внутри партии. Он служил советником в 1986—1990 годах и безуспешно выдвигался в 1987 и 1992 годах на всеобщих выборах.

Член парламента 
На парламентских выборах 1997 года был избран депутатом в парламент от Бэкингема и был назначен в теневой кабинет в 2001 году. В ноябре 2002 года подал в отставку из теневого кабинета из-за споров в принятии закона о детях и усыновлении, но вернулся под начало Майкла Говарда в 2003 году. В сентябре 2004 года Беркоу был уволен из теневого кабинета из-за разногласий с его лидером Майклом Говардом.

Спикер 
После ухода в отставку спикера Майкла Мартина Беркоу выдвинул свою кандидатуру на выборах спикера 22 июня 2009 года и успешно прошёл. Он был переизбран на этот пост 18 мая 2010 года. Является казначеем всепартийной парламентской группы за племенные народы. Бывший правый консерватор, Беркоу сместился к умеренным позициям; даже ожидалось, что он следом за Квентином Дейвисом перейдёт в Лейбористскую партию. Этого не случилось, однако Беркоу побывал советником лейбористского правительства Гордона Брауна.

Награды 
 Стоунволльская награда «Политик 2010 года» за поддержку прав ЛГБТ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа  — страница Беркоу как депутата 
 Официальный парламентский веб-сайт  
 APPG for Tribal Peoples — официальный веб-сайт
 «Новый герой саги о „брексите“. Спикер Джон Беркоу и правило 1604 года» 

Спикеры палаты общин Соединённого Королевства
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены Тайного совета Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)